Toto – fikcyjny pies, bohater powieści Czarnoksiężnik z Krainy Oz;
 Toto – grupa muzyczna;
 Toto – debiutancki album grupy Toto;
 TOTO – japoński producent urządzeń sanitarnych;
 Totò (1898–1967) – włoski aktor, pisarz, kompozytor i autor tekstów